Лесли Гэбриел Вэлиант (; род. 28 марта 1949) — британский и американский учёный в области теоретической информатики, лауреат премии Тьюринга 2010 года.

Член Лондонского королевского общества (1991), Национальной академии наук США (2001).

Биография 
Окончил Королевский колледж Кембриджа, Имперский колледж Лондона и Уорикский университет, в котором получил степень доктора философии по информатике в 1974 году. По окончании учёбы преподавал в университете Карнеги — Меллон, Лидском и Эдинбургском университетах. В 1982 году начал преподавать в Гарвардском университете, в котором и работает по состоянию .

Научная работа 
Занимается исследованиями в области теоретической информатики. Среди работ - важный вклад в теорию сложности вычислений: определение класса #P-полных проблем, с помощью которого удалось описать некоторые свойства перечислений множеств. В области машинного обучения разработал теорию приближенно правильного обучения (), получившую широкое практическое распространение. Также работал в областях параллельных и распределённых вычислений, голографических алгоритмов.

Награды и признание 
 1985 — Стипендия Гуггенхайма
 1986 — Премия Неванлинны.
 1997 — Премия Кнута.
 2008 — .
 2010 — Премия Тьюринга ''«за вклад в теорию алгоритмов, включая , теорию сложности перечисления и алгебраических исчислений, а также теорию параллельных и распределённых вычислений»..

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница Вэлианта на сайте Гарвардского университета 

Учёные в области информатики Великобритании
Учёные в области информатики США
Выпускники Уорикского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Члены Лондонского королевского общества
Члены Национальной академии наук США